Гоплітагагос — гребний корабель Водної Імперії, обладнаний спеціально для перевезення піхоти (гоплітів) морем. Гоплітагагоси не обладнуються артилерією і особливим захистом, але іноді мають таран. Палуба такого корабля розширена, посилена і зміцнена. Без охорони гоплітагагоси в море не виходять, і навіть свого сигніфера не мають.

У штат гоплітагагоса входили:
 120 веслярів,
 1 капітан,
 1 гортатор,
 1 барабанщик,
 2 рульових.

Примітки

Ресурси Інтернету 
 Гоплитагагос 

Кораблі античності
Військова справа в Стародавній Греції
Давньогрецькі кораблі